Anne Marie Janer i Anglarill (1800-1885), religieuse espagnole, fondatrice, bienheureuse catholique ;
 Jaime Janer (1900-1941), coureur cycliste espagnol ;
 Jean-Claude Janer, scénariste et réalisateur français ;
 Maria de la Pau Janer (née en 1966), écrivain espagnole en castillan et catalan.